Francesco Germinario – storico italiano
 Maria Germinario, nota come Mama Marjas – cantante italiana
 Serafino Germinario – religioso italiano